Акфред () — мужское имя вестготского происхождения. Известные носители:
 Акфред — граф Тулузы (842—843)
 Акфред (Эгфрид) — граф Буржа (866—868)
 Акфред I — граф Каркассона (ок. 879—906)
 Акфред II — граф Каркассона (908—934)
 Акфред — герцог Аквитании (926—927)